Jonáš Forejtek era il campione in carica, ma non era più eleggibile per superamento limite età

Daniel Rincón ha conquistato il titolo, battendo in finale Shang Juncheng con il punteggio di 6-2, 7-66.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Shang Juncheng (finale)
  Samir Banerjee (quarti di finale)
  Daniel Rincón (campione)
  Bruno Kuzuhara (secondo turno)
  Jack Pinnington Jones (secondo turno, ritirato)
  Victor Lilov (quarti di finale)
  Viacheslav Bielinskyi (terzo turno)
  Jérôme Kym (semifinale)

  Mark Lajal (terzo turno)
  Sean Cuenin (secondo turno)
  Sascha Gueymard Wayenburg (semifinale)
  Gonzalo Bueno (secondo turno)
  Dali Blanch (secondo turno)
  Alejandro Manzanera Pertusa (secondo turno)
  Maks Kaśnikowski (terzo turno)
  Alexander Bernard (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021